Владислав Слевинский (; , , округ Николаева (ныне — в гмине Нова-Суха, Сохачевский повят, Мазовецкое воеводство, Польша) — , Париж) — польский .

Биография 
Родился в семье помещика в 1856 году, его мать умерла при родах. Двоюродный брат художника Юзефа Хелмоньского. В 1888 году перебрался из Польши вместе с Тадеушем Маковским во Францию. Принадлежал к Понт-Авенской школе и кругу Поля Гогена. С 1888 по 1890 год учился в парижской Академии Коларосси. Выставлял свои работы в Салоне Независимых в 1895 и 1896 годах. С 1905 по 1910 год жил в Кракове, Львове, Варшаве, где открывал частные Школы живописи. С 1908 по 1910 год был профессором варшавской Академии изобразительных искусств. В 1910 году он вернулся во Францию.

Основные работы

Работы находятся в собраниях 

 Народный музей искусств, Варшава.
 Народный музей искусств, Краков.
 Народный музей искусств, Вроцлав.
 Народный музей искусств, Познань.
 Коллекция Дома-музея Максимилиана Волошина, Коктебель.
 Галерея образов, Львов.

Источники 
 Исаев В. Ю. Сокровища Дома Волошина. Альбом. — Симферополь: СОНАТ, 2004. — 400 с. — ISBN 966-8111-40-0.
 prof.zw.dr hab.Władysława Jaworska Władysław Ślewiński 1991.wyd1.(Krajowa Agencja Wydawnicza Warszawa)ISBN 83-03-03308-5 — С. 8, 134 (Fotokopie AKT)

Ссылки 
 Работы В. Слевинского на сайте галереи «Galeria Malarstwa Polskiego».
 Поль Гоген Портрет художника Владислава Слевинского, 1891 г.
 Биография Владислава Слевинского на сайте izoselfportrait.narod.ru
 Władysław Ślewiński
 100. rocznica śmierci Władysława Ślewińskiego
 

Обучавшиеся в Академии Коларосси